Альку́диа-де-Карле́т (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта.

Население

Примечания

Ссылки 
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Валенсии